Zollgraben ist ein Gewässername:

 Zollgraben (Kinzig), linker Nebenlauf der Kinzig gegenüber Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Zollgraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Zottbach) nach Peugenhammer, Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Zollbach